Villaverde del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villaverde del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar